Gloire – Swashbuckling Adventure In The Age Of Kings ist ein 2006 von Rattrap Productions entwickeltes Miniaturenspiel. Es konzentriert sich auf die cineastische und heroische Darstellung von Scharmützeln grob in der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts, ganz im Stil und der Tradition von Mantel-und-Degen-Filmen. Das Regelwerk liegt ausschließlich in englischer Sprache vor.

Spielprinzip 

Gloire wird in der Regel von zwei oder mehr Spielern gespielt (wobei Soloszenarien möglich, aber eher die Ausnahme sind), die eine einzelne oder eine kleine Gruppe von Miniaturen im 28-mm-Maßstab kontrollieren.
Die Miniaturen repräsentieren hierbei Kämpfer, die durch die Einteilung in verschiedene Grade ihre Wichtigkeit ähnlich den Protagonisten und Figuren aus Abenteuerfilmen und -romanen erhalten – so bezeichnet Grad 3 wichtige Helden und Schurken, Grad 2 die sie unterstützenden Charaktere und Grad 1 das „Kanonenfutter“. Bei ihrer Ausgestaltung greifen die Spieler auf verschiedene, der Epoche entsprechende und aus Literatur wie der eines Dumas oder eines Sabatini bekannte archetypische Charakterklassen wie Höflinge, Straßenräuber, Briganten, Fechter und Musketiere zurück.
Die Charaktere verfügen über eine Anzahl an Attributen („Stats“) wie Intelligenz, Stärke, Mut, Geschwindigkeit, Nah- und Fernkampffähigkeiten etc., sowie innerhalb des durch die Klasse gesetzten Rahmens frei wählbare Fertigkeiten, die ihnen Vor- und Nachteile verleihen, um sie auf dem Kampffeld interagieren zu lassen. Dabei werden im Regelbuch zwar keine expliziten Richtlinien dafür geliefert, aber das Vorhandensein von nicht-kämpferischen Charakterklassen wie dem Philosophen oder dem Händler und von wählbaren Nachteilen, die dem Charakter Tiefe verleihen sollen, lassen Parallelen zu Rollenspielen erkennen und ermöglichen auch das Spielen von Kampagnen sowie das weitere Ausgestalten der Charaktere und ihres Hintergrundes über die Grenzen des reinen Kampfes hinaus; auch die sogenannten „Plot-Hooks“ suggerieren, dass die Szenarien immer einen Hintergrund und die Kämpfer eine Motivation besitzen sollen.

Die auf dem W10 basierenden Regeln ermöglichen ein schnelles, einfach erlernbares und genügend realistisches Spiel und bedienen sich anderer Elemente wie des Ziehens von Spielkarten zur Repräsentation von zufälligen Begegnungen und unverhofften Ereignissen, um die Szenarien interessant zu gestalten. Im Vordergrund steht, wie das Regelbuch wiederholt betont, der Spielspaß.

Zukunftsausblick 

Da das Spiel erst im November 2006 erschienen ist, sind noch nicht viele Erweiterungsregeln erhältlich. Auf der Homepage des Herstellers finden sich allerdings bereits zum kostenlosen Download bereitgestellte Szenarien (beispielsweise zum Nachspielen des „Gunpowder Plots“ von 1605) oder ausgearbeitete Charaktere (Alexandre Dumas’ „drei Musketiere“), für 2007 ist bereits das Modul „Under The Black Flag“ angekündigt, das sich thematisch mit einem zweiten Stützpfeiler der „Swashbuckling“- und Abenteuerliteratur beschäftigt, nämlich dem Piraten.

Weblinks 

  – Die Homepage der Entwickler von Gloire
  – Das Forum „Lead Adventures“, in dem die Entwickler von Gloire (Pete Murray und andere) aktiv mitschreiben

Tabletop